Der Football Association Youth Challenge Cup, kurz FA Youth Cup, ist ein englischer Fußballwettbewerb der FA für Spieler, die unter 18 Jahren alt sind. Er wird meist dominiert von den Jugendmannschaften der Profivereine aus den oberen englischen Ligen, obwohl pro Saison mehrere hundert Vereine teilnehmen. 

Am Ende des Zweiten Weltkriegs entschied sich die FA, ein landesweites Jugendturnier zu veranstalten, um Talenten, die noch nicht alt genug für die Herrenmannschaften waren, eine Möglichkeit zu geben, sich mit Gleichaltrigen aus ganz England zu messen. So wurde der FA Youth Cup in der Saison 1952/53 erstmals ausgetragen. Schon damals waren Jugendmannschaften von Profi- und Amateurclubs zugelassen.

Rekordsieger ist Manchester United mit zehn Titelgewinnen. Viele der heutigen Stars konnten schon in diesem Wettbewerb auf sich aufmerksam machen; so standen beispielsweise in der Saison 1992/93 unter anderem Gary Neville, Nicky Butt, David Beckham, Keith Gillespie, Robbie Savage und Paul Scholes im Aufgebot von Man United.

Alle bisherigen Finals 
Die Finals wurden bis 2018 jeweils in Hin- und Rückspiel ausgetragen. In der Tabelle wird das addierte Gesamtergebnis dargestellt.

Bisherige Sieger

Weblinks 
 Der FA Youth Cup auf TheFA.com

Fußballwettbewerb in England